Schrezheim ist ein Ortsname in Baden-Württemberg:

 Schrezheim (Dischingen), Weiler im namengebenden Gemeindeteil von Dischingen, Landkreis Heidenheim
 Schrezheim (Ellwangen), Stadtteil und Dorf von Ellwangen, Ostalbkreis

Siehe auch:
 Scherzheim
 Schretzheim